Zoran Zupančič (ur. 13 sierpnia 1975) – słoweński skoczek narciarski. Medalista zimowej uniwersjady (1995) oraz uczestnik mistrzostw świata juniorów (1993).

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975